Hans Meyer (1858–1929) – niemiecki geolog
 Hans Meyer (1925–2020) – południowoafrykański aktor
 Hans Joachim Meyer (ur. 1936) – niemiecki polityk
 Hans Meyer (ur. 1942) – niemiecki piłkarz